Октя́брьская — название населённых пунктов.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Октябрьская — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Октябрьская — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Октябрьская — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия
 Октябрьская — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Октябрьская — деревня в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, упразднена в 2015 году.
 Октябрьская — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Октябрьская — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Октябрьская — населённый пункт (ж/д станция) в Верхнекамском районе Кировской области.
 Октябрьская — станица в Белореченском районе Краснодарского края.
 Октябрьская — станица в Крыловском районе Краснодарского края.
 Октябрьская — деревня в Добринском районе Липецкой области, упразднена в конце 1980-х годов.
 Октябрьская — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Октябрьская — деревня в Армизонском районе Тюменской области.
 Октябрьская — деревня в Камбарском районе Удмуртии.

Станции метро 
 Октябрьская (станция метро) — станции метрополитена.

Улицы и площади 
 Октябрьская улица — улица в Северо-восточном административном округе города Москвы.
 Октябрьская улица — одна из улиц Великого Новгорода.
 Октябрьская площадь — название Калужской площади в Москве в 1922—1993 годах.

Персоналии 
 Октябрьская, Елена Вячеславовна (род. 1964) — мастер спорта СССР международного класса (скоростное плавание).
 Октябрьская, Мария Васильевна (1905—1944) — Герой Советского Союза.

Другие значения 
 «Октябрьская» — гостиница, расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга на площади Восстания.
 «Октябрьская» — название гостиницы «Президент-Отель» в Москве до 1991 года.
 «Октябрьская» — название шахты «Покровская» в городе Кривой Рог до 2022 года.

См. также 
 Октябрьская железная дорога
 Октябрьская набережная
 Октябрьская площадь
 Октябрьская революция
 Октябрьская улица
 Октябрьская пещера
 Октябрь (значения)
 Октябрьский
 Октябрьское